«Місте́рії» — 1) первинно таїнство, таємниця; таємний релігійний обряд чи таємне вчення, наприклад,
 Елевсінські містерії — таємничі обряди під час хліборобських свят елевсіній, засновані міфічним Евмольпом;
 Орфейські містерії — таємничі обряди на вшанування міфічного співця Орфея;
 Діонісійські містерії — таємничі обряди, якими вшановували бога Діоніса;
2) також назва декількох художніх творів:
 Містерії — роман норвезького письменника Кнута Гамсуна;
 Містерії — нідерландський художній фільм, поставлений за мотивами однойменного роману Кнута Гамсуна.

Див. також 
 Містерія — релігійна драма, що виникла на основі літургійного дійства.

Джерела